Erlauf heißen:

 Erlauf (Gemeinde), Marktgemeinde im Bezirk Melk, Niederösterreich
 Erlauf (Fluss), rechter Zufluss der Donau in Pöchlarn, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Erlau
 Erlaufsee